Мар и Сол има више значења:

 Мар и Сол, Кампо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Мар и Сол (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику